Springaren kan syfta på följande:

Platser i Finland 

 Springaren, Larsmo, Österbotten, 
 Springaren, Nykarleby, Österbotten, 
 Springaren, Närpes, Österbotten,

Annat
 HMS Springaren (Spr), en svensk ubåt

Se även
Springare
Sprängaren

Robotskapade Finlandförgreningar